Томас Мур (; 21 мая 1821 — 1 января 1887) — британский (английский) ботаник и садовник.

Биография 
Томас Мур родился в 1821 году.

Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Томас Мур умер в 1887 году.

Научная деятельность 
Томас Мур специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Научные работы 
 A Handbook of British Ferns: intended as a guide and companion to fern culture and comprising scientific and popular descriptions of all the species indigenous to Britain, with remarks on their history and cultivation (London, 1848).
 A Popular History of the British Ferns and the allied plants (London, 1851, reissued in 1855, 1862 and 1865).
 With John Lindley (1799—1865) and John Bradbury (1768—1823), The Ferns of Great Britain and Ireland (London, 1855).
 Primer volumen de The Floral Magazine: comprising figures and descriptions of popular garden flowers (Londres, 1860—1871).
 The octavo nature-printed British ferns (dos volúmenes, Bradbury & Evans, 1859—1960).
 British Ferns and their allies (George Routledge & Sons, Londres, 1866).
 With J. Lindley, The Treasury of Botany; a popular dictionary of the vegetable kingdom; with which is incorporated a glossary of botanical terms (London, 1866).
 With George Jackman (1837—1887), The Clematis as a Garden Flower; being descriptions of the hardy species … of Clematis … and suggestions as to the purposes for which they are adapted in modern gardening (London, 1872).
 Epitome of gardening (Edinburgh, 1881).

Примечания

Литература 
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 Nature Printed Ferns. Victorian Era British and Irish Specimens

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии
Птеридологи